Schweif bezeichnet:

 den Schwanz des Pferdes (siehe Schweifrübe) und andere buschig behaarte Schwänze von Säugetieren
 in der Pelzbranche den behaarten Fellschwanz
 die Fahne eines Kometen, siehe Komet

Siehe auch: